El Torneig de Sofia 2018, oficialment conegut com a Diema Xtra Sofia Open 2018, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 de febrer del 2018 a l'Arena Armeec de Sofia, Bulgària.

El bosni Mirza Bašić va guanyar el primer títol del seu palmarès davant Marius Copil, que també disputava la seva primera final.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018